Таврическая духовная семинария — высшее церковное учебное учреждение Крымской митрополии Русской Православной Церкви. Расположена в городе Симферополе.

История 
Разрешение на открытие Таврической духовной семинарии император Александр II дал 30 мая 1869 года; 19 августа 1873 года она была открыта. Основатель Таврической духовной школы — святитель Таврический Гурий (Карпов), — смог изыскать средства не только на открытие, но и на дальнейшее содержание семинарии. На торжествах присутствовали архиепископ Херсонский святитель Димитрий (Муретов), представители духовенства и гражданских властей. Сам владыка Гурий в этот же день освятил семинарскую церковь во имя Трех святителей.

После октябрьского переворота 1917 года семинария была закрыта. За первые 47 лет своего существования семинария подготовила сотни священников. Здание уцелело и после распада СССР было возвращено Церкви.

В 1997 году в прежнем здании было открыто Симферопольское духовное училище. Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 22 ноября 2006 года, в декабре того же года училище было реорганизовано в Таврическую духовную семинарию с четырёхгодичным стационарным обучением и проживанием учащихся.

Ректоры 
 Арсений (Брянцев) (19 марта 1873 — ок. 17 мая 1882)
 протоиерей Андрей Иванович Стеклов (май 1882 — апрель 1884)
 протоиерей Иоанн Павлинович Знаменский (апрель 1884 — 1894)
 протоиерей Александр Васильевич Мартынов (июнь — июль 1894)
 Антоний (Середонин) (12 августа — 10 сентября 1894) — был назначен, но не успел вступить в должность.
 архимандрит Серафим (Лукьянов) (1907 — 1911)
архимандрит Павел (Вильковский) (28 июля — декабрь 1911) 
 архимандрит Вениамин (Федченков) (21 декабря 1911 — 26 августа 1913)
 Иринарх (Синеоков-Андреевский) (26 августа 1913—1917)
 архимандрит Вениамин (Федченков) (1917 — 1920)
 архимандрит Серафим (Соболев) (1920)
 Лазарь (Швец) (2006 — 2022)
 и.о. протоиерей Дмитрий Гоцкалюк (с 29 декабря 2022 года)

Примечания

Литература 
 Шкарлат Л. П. Учебно-воспитательный процесс в Таврической духовной семинарии во второй половине XIX века // Проблемы современного педагогического образования. 2015. — № 47-1. — С. 256—262.
 Каллиник (Чернышёв), еп. Духовно-нравственный потенциал и просветительская деятельность Таврической духовной семинарии // Труды Таврической духовной семинарии. Сборник трудов. — Симферополь, 2020. — С. 18-22.
 Чернецкий В. История учреждения Таврической духовной семинарии // Труды Таврической духовной семинарии. Сборник трудов. Составители: протоиерей Гоцкалюк Дмитрий, М. В. Масаев. Научный редактор М. В. Масаев. — Симферополь, 2021. — С. 61-72.

Ссылки 
 сайт Таврической духовной семинарии

 
Образование в Симферополе
1873 год в Крыму
Появились в 1873 году в России
Центральный район (Симферополь)